HYW steht für:
 Conway–Horry County Airport (FAA-Code), Flugplatz von Conway (South Carolina), South Carolina

hyw steht für:
 Westarmenisch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung